Wilhelm Dieckmann puede referirse a:
 Wilhelm Dieckmann (1893-1944), abogado y estadista alemán;
 Wilhelm Dieckmann (1863–1933), político alemán del Partido Nazi; o
 Wilhelm Dieckmann (1889–1947), político alemán del SPD.